Vay kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Vay (kulle),

Frankrike 

 Vay, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays de la Loire, 

Robotskapade Antarktisförgreningar